Алат — город районного подчинения, административный центр Алатского района Бухарской области Узбекистана.

География 
Находится в 70 км от города Бухары. Имеются железнодорожная станция и базары (рынки).

Климат 
Самая высокая температура — 48°C средняя температура июля — 31.0°C. В июле днём температура не опускается ниже 35°C.

Население 
Население — более 18 000 человек. Основная часть населения — узбеки, а также есть туркмены, татары, русские казахи и немцы.

Города Бухарской области